Лиховско́й — микрорайон города Каменск-Шахтинский Ростовской области России, бывший посёлок городского типа.

География 
Микрорайон Лиховской расположен в 18 км к юго-западу от основной части города Каменск-Шахтинский. Имеет в ширину не более 2 км, при этом вытянут в длину на 3,5 км и разделён вдоль на две части, расположенные к северу и к югу от находящегося на территории микрорайона крупного железнодорожного узла — станции Лихая. В южной части Лиховского располагаются два жилых квартала состоящих из многоквартирных 2-, 3- и 5-этажных домов: Черёмушки (в восточной части) и 60 лет Октября (на западе).

К югу от микрорайона на расстоянии 2,5 км расположен хутор Лихой с населением 3107 человек (2002).

К юго-востоку от Лиховского протекает река Лихая с естественной границей Грушевая балка на её правом берегу.

История 
Посёлок Лиховской был основан в середине XIX века в результате начала строительства станции Лихая вблизи казачьего хутора Лихой, ввиду чего и посёлок и станция получили существующие названия. Станция начала действовать в 1872 году с пуском в строй Воронежско-Ростовской железной дороги, строительство которой началось в 1869 году.

В начале XX века станция Лихая, с проведением железной дороги «Лихая—Царицын», становится узловой. Узел подвергался большим разрушениям в период гражданской и Великой Отечественной войн.

Статус рабочего посёлка (посёлка городского типа) имел с 1930 года. В 2005 году вошёл в состав города Каменск-Шахтинский на правах микрорайона.

Население

Экономика

Инфраструктура посёлка 

Крупный железнодорожный узел (станция Лихая) на пересечении линий «Москва—Ростов-на-Дону» и «Волгоград—Харьков» является ключевым объектом посёлка и определяет сферу деятельности большинства лиховчан. В посёлке, кроме предприятий железнодорожного транспорта (порядка 30 взаимосвязанных узлов и объектов, таких как ремонтные депо, Железнодорожное депо, Локомотивное депо, Электродепо, Вагонное депо), имеются небольшие предприятия пищевой и лёгкой промышленности (хлебокомбинат, маслобойня, нефтебаза, лесоторговая база, угольная заготовительная база, МТС и т. п.).

Занятость населения 
Значительная часть жителей микрорайона Лиховской занята в обслуживании железнодорожного узла и прилегающей к нему инфраструктуры. Второй по численности сферой занятости лиховчан является угольная промышленность. В районе находится ряд крупных предприятий по добыче угля и строительного камня.

Железнодорожный узел 

Через микрорайон Лиховской следуют поезда направления «Центр-Юг» и «Восток-Юг», а также проходит ветка, идущая на восток к Волгограду и на запад на Украину (через г. Гуково).

Автомобильный узел 
В 7 км на северо-восток от микрорайона Лиховской расположено пересечение двух крупных трасс Федерального значения, трассы М-21 с трассой М-4 «Дон».

Культура и образование

Образовательные учреждения

Детские учреждения 
На территории микрорайона существует четыре детских сада-ясли: «Золотой петушок», «Солнышко», «Алёнушка», «Земляничка».

В микрорайоне действует детская музыкальная школа семилетнего образования, являющаяся с 2014 года филиалом каменской муз. школы, и детская спортивно-юношеская школа.
Работает Станция юного техника, в которой ведутся занятия по авиамодельной секции (кордовые и свободно летающие модели), железнодорожному моделированию.

Школы 
На территории микрорайона находятся 4 средних общеобразовательных школы:
 Школа № 17 (полное среднее образование), ранее носила № 34.
 Школа № 35 (неполное среднее образование), сейчас как школа не существует. Там работают только детские кружки.
 Школа № 20 (неполное среднее образование)
 
 Школа № 18 (полное среднее образование)
Эти школы изначально были ведомственными учебными учреждениями Северо-Кавказской железной дороги МПС России, а 8 июля 2002 года были переданы в ведение областных государственных образовательных учреждений Ростовской области.

Техникум 
В 1993 году в поселке Лиховской был открыт учебно-консультационный пункт Батайского техникума железнодорожного транспорта.
В 1999 году УКП был преобразован в Лиховской филиал Батайского техникума железнодорожного транспорта. В 2001 году в Лиховской филиал БТЖТ передан Ростовскому техникуму в качестве филиала с наименованием Лиховской филиал Ростовского техникума железнодорожного транспорта. В 2008 году решением Правительства Российской Федерации филиал стал обособленным структурным подразделением РГУПС.

В настоящее время Лиховской техникум железнодорожного транспорта успешно развивается, в учебный процесс внедряются передовые технологии, функционирует студенческий совет и студенческая профсоюзная организация. Работают самодеятельные творческие объединения: вокальный клуб, театральная студия, танцевальный кружок, фотокружок.

Культурно-развлекательные учреждения 
В микрорайоне Лиховской есть свой Дом культуры (ДК Железнодорожников), при котором организованы различные театральные, танцевальные, художественные коллективы, занятия в которых ведутся по направлениям: «искусство вокала», «хореографическое искусство», «эстрадное искусство», «искусство народов мира; фольклор», «спортивные бальные танцы». Также на базе ДК Железнодорожников организовываются спортивные секции для детей и подростков.

На территории посёлка расположено 2 парка отдыха:
 Парк Железнодорожников, на территории которого расположен летний театр, несколько комплексов с детскими площадками и аттракционами, Станция юного техника (СЮТ-2).
 Парк Победы — основан в честь победы в Великой Отечественной войне. На территории парка расположены 3 мемориальных комплекса (1-й при входе в парк, 2-й в центральной части парка, 3-й на юго-востоке парка) и вечный огонь рядом с центральным мемориалом «Скорбящая мать». На территории парка также находится плавательный бассейн. В восточной части Парка Победы расположен стадион «Прогресс» — в настоящее время находится в упадке.
 
В посёлке есть строительный магазин, разместившийся в бывшем помещении кинотеатра «Родина».

В марте 1956 года в пос. Лиховском открылась детская поселковая библиотека. Из Зверевской районной библиотеки был передан книжный фонд в количестве 3950 экземпляров. На тот момент количество читателей составляло 930 человек. Обслуживали их два работника: зав. библиотекой А. А. Курганская и В. Г. Кириллова. В 1965 году библиотека была передана в городское подчинение. В настоящее время библиотека является центром детского чтения посёлка, имеет свыше 23 тысяч книг и брошюр, обслуживает  детей, работает в дружеском сотрудничестве с ДК «Железнодорожников».

Популярностью у лиховчан пользуется детский клуб «Лесовичок», взрастивший не одно поколение добрых, отзывчивых, милосердных ко всему живому людей. Сейчас филиалом руководит В. А. Иржак.

В микрорайоне работает большой танцевальный коллектив «Ассорти», в котором занимаются больше двух сотен дошколят и подростков.

Религия 
В 2000 году в Лиховском был открыт Свято-Преображенский молитвенный дом. В это же время православной общине было передано служебное здание с подсобными помещениями. В здании была проведена реконструкция, и в молитвенном доме регулярно совершались богослужения. В 2010 году здание молитвенного дома было снесено.

В 2016 году возле парка Победы сооружён деревянный храм в честь Андрея Первозванного.

Общественная жизнь 
В общественной жизни микрорайона можно выделить два профессиональных праздника, которые на протяжении нескольких десятков лет отмечаются с большим размахом всеми жителями микрорайона Лиховской. Это «День железнодорожника» и «День шахтёра».

По уже сложившейся традиции, во время празднования Дня железнодорожника в здание Дома культуры проходит концерт для работников железной дороги, затем в Парке железнодорожников устраиваются народное гулянье и традиционный фейерверк.

Достопримечательности 
2 августа 1986 года в посёлке у ДК железнодорожников установлен памятник паровозу. На вечную стоянку установлен паровоз серии «Л» под  изготовленный в конце 1945 года на Коломенском заводе в Подмосковье.

Поселковый парк Победы включает в себя два памятника: «Скорбящая мать» и «Зенитка времён Великой Отечественной войны».

В окрестностях посёлка есть несколько памятников археологии. К ним относятся:
 Курган одиночный «Божковка»;
 Курган одиночный «Постовой I»;
 Курган одиночный «Постовой II»;
 Группа из четырёх курганов «Постовой II»;
 Курган одиночный «Предмостье»;
 Могильник грунтового погребения «Горелый».

Медицинские учреждения 
В 1983 году в посёлке Лиховском было выстроено пятиэтажное здание больницы на 300 коек с отделениями хирургии, реанимации, гинекологии. В этом же здании была запущена поликлиника, оснащена лаборатория, закуплен флюорограф и рентгеновский аппарат. А ещё через год лечебному учреждению дополнительно оборудовали родильное, детское, терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. Позднее комплекс был расширен хозяйственными объектами, на территории больницы построен пищеблок, овощехранилище, площадка для вертолётов санитарной авиации. Такие масштабы были необходимы ввиду того, что на территории посёлка находится крупный железнодорожный узел, который ежедневно принимает 200 пассажирских и 240 грузовых поездов.

Сейчас этот медицинский комплекс находится в упадке. В настоящее время в микрорайоне существует 2 больницы и 1 пункт скорой помощи. Поликлиника в Железнодорожном парке была снесена и территория теперь пустует.

Известные люди, связанные с микрорайоном 
 Рубан, Пётр Константинович (1907— умер после 1985 года) — советский военачальник, полковник.
 Садовников, Николай Фёдорович (25.10.1946—22.07.1994) — родился в посёлке Лиховской Зверевского района Ростовской области — Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1989), мастер спорта СССР международного класса (1990), капитан. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
 Семенков, Иван Григорьевич — начальник Лиховского отделения ЮВЖД в 1962—1972 годах, почётный железнодорожник.
 Таболин, Владимир Владимирович (11.02.1937) — родился в п. Лиховской города Каменск-Шахтинский Ростовской области — Заместитель председателя Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии.
 Тарасенко, Александр Николаевич (08.08.1958) — родился в п. Лиховской города Каменск-Шахтинский Ростовской области — с 2004 года заместитель начальника Серпуховского военного института Ракетных Войск по воспитательной работе. Награждён орденом «Орден Почета» (в 2008 году), 5 медалями. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
 Чуйко, Владимир Викторович (29.12.1959) — родился в п. Лиховской города Каменск-Шахтинский Ростовской области — Лауреат национальной премии «Медиа менеджер России», продюсер проекта «Карафуто — японский период на Сахалине», получивший в 2009 году национальную премию «ТЭФИ».

Познавательное

Известность в России 
Микрорайон (бывший посёлок) Лиховской, несмотря на свои скромные размеры, достаточно широко известен многим жителям России, путешествующим железнодорожным транспортом, благодаря станции Лихая. Это крупная железнодорожная станция, на которой останавливаются практически все пассажирские поезда, в том числе и экспрессы, а большинство поездов дальнего следования, следующие через Лихую, имеют здесь длительную остановку.

Упоминание о ст. Лихая в художественной литературе 
Железнодорожный узел Лихая упоминается лётчиком-асом Покрышкиным А. И. в книге «Познать себя в бою». В главе «В боях за Кавказ» описывается эпизод, в котором главный герой принимает неравный бой с немецкими истребителями-бомбардировщиками, летящими бомбить железнодорожный узел Лиховской.

Лиховской или Каменский 
Крупную автомагистральную развязку, выстроенную на месте пересечения трасс федерального значения М-4 с М-21 и железнодорожной линии, идущей на восток к Волгограду, находящуюся в непосредственной близости к микрорайону Лиховскому, жители Каменска-Шахтинского называют «Лиховским мостом», а жители микрорайона Лиховской называют «Каменским».

Примечания

Ссылки 
 

Бывшие посёлки городского типа Ростовской области
населённые пункты, вошедшие в состав Каменска-Шахтинского
населённые пункты, упразднённые в 2005 году